I comuni della Campania sono i comuni italiani presenti nella regione Campania. Sono 550 e sono così ricompresi (al 1º gennaio 2019):

 118 alla provincia di Avellino.
 78 alla provincia di Benevento.
 104 alla provincia di Caserta.
 92 alla città metropolitana di Napoli.
 158 alla provincia di Salerno.

Le dimensioni dei territori comunali variano dagli  di Atrani ai  di Ariano Irpino.

Lista 
I comuni della Campania sono i seguenti (i dati relativi alla popolazione sono quelli risultanti dal censimento del 2011).

Variazioni amministrative 
Per effetto della legge n. 372 del 5 luglio 1978 il comune di Sant'Arcangelo Trimonte è passato dalla provincia di Avellino alla provincia di Benevento.

Con L.R. n. 16 dell'11 novembre 2013 è stato istituito, a decorrere dal 3 dicembre 2013, il comune di Montoro dalla fusione di Montoro Inferiore e Montoro Superiore.

Con L.R. n 19 dell'8 giugno 2016, in vigore dal 10 giugno successivo, il comune di Capaccio ha mutato denominazione in Capaccio Paestum.

Note

 
Campania